Příjmení Rus nebo Ruš nosí více různých osobností:

 Arantxa Rusová,  (* 1990, Delft) – nizozemská sportovkyně, tenistka
 Jiří Ruš (* 1955) – český fotbalista
 Josip Rus (1893, Bled – 1985) – slovinský právník a politik
 Marie Rusová (* 1950, Trutnov) – česká politička

Související články 
 Rus
 Rusová
 Ruś (Rusz), Rusch
 Russ (Ruß)

Externí odkazy 
 

Nizozemská příjmení
Česká příjmení
Slovinská příjmení